Ортакшы́л () — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Амангельдинского сельского округа. Код КАТО — 114053300.

География 
Село расположено в западной части района, на расстоянии примерно 70 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Макинск, в 3 километрах на северо-восток от административного центра сельского округа — села Партизанка.

Абсолютная высота — 343 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Партизанка — на юго-западе, село Суворовка — на севере, село Мат — на северо-востоке.

К западу от села протекает река Аршалы, близ села проходит проселочная дорога с выходом на автодорогу областного значения КС-1 «Жалтыр — Макинск» в сторону Вознесенки.

Население 
В 1989 году население села составляло 290 человек (из них казахи — основное население).

В 1999 году население села составляло 261 человек (119 мужчин и 142 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 160 человек (70 мужчин и 90 женщин).

Улицы 
 ул. Бейбитшилик

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Буландынского района